Wellnhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Wellnhofer (1887–1959), deutscher Byzantinist und Bibliothekar
 Peter Wellnhofer (* 1936), deutscher Paläontologe